Roman Iourievitch Zakharine-Iourev (en ), ou Roman Iourievitch Zakharine-Kochkine (en ), mort le , est un boyard russe, et l'ancêtre de la dynastie des Romanov. Sa fille, Anastasia Romanovna était la première épouse du tsar Ivan le Terrible.

Biographie 

Roman Iourievitch Zakharine est un boyard et voïvode russe. Il est le fils du boyard Iouri Zakharievitch Kochkine.

Descendant d'une importante famille noble moscovite, issue du boyard Andreï Kobyla, il est l'ancêtre de la dynastie des Romanov, nommée d'après son prénom.

Roman Zakharine est le père d'Anastasia Romanovna Zakharina, la première épouse d'Ivan le Terrible, et de Nikita Romanovitch Zakharine, dont le fils Fédor Ivanovitch Romanov est le fondateur de la dynastie des Romanov.

Les informations sur sa vie sont très rares. Selon certaines sources, il aurait le grade d'okolnitchy avant de devenir boyard. Roman est mentionné dans les écrits en tant que voïvode (gouverneur d'une région militaire) en 1532 et en 1535.

Roman Zakharine est mort le . Il a été enterré dans la crypte familiale située au sous-sol de la cathédrale de la Transfiguration du Monastère Novospasski.

Descendance 

Roman Zakharine a été marié à Ouliana Ivanovna Feodorovna avec qui ils eurent cinq enfants :

 Dalmat Romanovitch Zakharine (mort en 1543 ou en 1545), sans enfant ;
 Danila Romanovitch Zakharine (mort en 1564), okolnitchy entre 1547 et 1549, dvoretsky (chambellan) en 1547, boyard de 1549, et voïvode ;
 Nikita Romanovitch Zakharine (né en 1522, mort en 1585 ou 1586), okolnitchy entre 1558 (ou 1559) et 1562 (ou 1563), boyard en 1562, dvoretsky en 1565 ou 1566, père de Fédor Nikititch Romanov qui fonda la dynastie des Romanov ;
 Anna Romanovna Zakharina ; épouse du prince Vassili Andreïevitch Sitsky, okolnichy de 1559 à 1568, boyard de 1568, et opritchnik ;
 Anastasia Romanovna Zakharina (née en 1530, morte en 1560), première épouse d'Ivan le Terrible.

C'est Fédor Romanov, le fils de Nikita Zakharine, petit-fils de Roman, qui relève le nom de famille Romanov. C'est sous ce nom que son fils, le tsar Michel 1, règne et est à l'origine de dynastie des Romanov qui régna en Russie de 1613 à 1917.

Arbre généalogique de la dynastie des Romanov

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Noblesse russe
 Riourikides

Liens externes 

Noblesse russe du XVIe siècle
Décès en 1543
Décès en Russie